Le nom Frau est un patronyme porté par :
 Maria Frau (1930-), actrice italienne,
 Pierre-Alain Frau, footballeur et entraîneur français.

Homonymie de patronyme